Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 2000. одржано је на стадиону Аустралија у Сиднеју. За такмичење се квалификовало 38 такмичрки из 26 земаља, који су подељене у две групе по 19. Квалификације за 12 финалиста су одржане 28. септембра, а финале 30. септембра.

Рекорди 
Стање 27. септембра 2000.

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 28. септембра 2000. истовремено за обе групе на два скакалишта са почетком у 9,45 часова.
За пласман у финале међу 12 најбољих, норма је била 1,94 метра. Почетна висина је била 1,80.

Финале 
Финале је одржано 30. септембра 2004. са почетком у 19,00 часова. Учествовало је 13 такмичарки које су у квалификацијама прескочиле квалфикавиону норму 1,94. Почетна висина у финалу била је 1,85 метара

ЛР = Лични рекорд, ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време у сезони)

Спољашње везе 
 Резултати квалификација на сајту ИААФ
 Резултати финала на сајту ИААФ
 Званични извештај са ОИ 2000 у Сиднеју

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Скок увис на Летњим олимпијским играма